

Липник — село, Львівський район Львівська область
 Липник — заповідне урочище, Хмельницький район, Хмельницька область
 Липник — залізнична станція Львівської дирекції Львівської залізниці

Липник — село, Разградська область

Липник — село, Переворський повіт, Підкарпатське воєводство, гміна Каньчуга

Липник — село, громада округу Превідза, Тренчинський край

Липне — поселення, громада Требнє, Південно-Східна Словенія

Липник над Бечвоу — місто, округ Пшеров, Оломоуцький край

Див. також 
 Великий Липник
 Малий Липник